Rarities kan betyda följande:
Rarities (Beatles musikalbum 1978) – ett samlingsalbum med Beatles från 1978
Rarities (Beatles musikalbum 1980) – ett samlingsalbum med Beatles från 1980 riktat till USA
Rarities (album av Roxette) – ett musikalbum med Roxette från 1995
Rarities (The Presidents of the United States of Americas musikalbum) – ett musikalbum med The Presidents of the United States of Americas från 1997
Rarities (Indigo Girls musikalbum) – ett musikalbum med Indigo Girls från 2005